Нагой (Нагая) — фамилия.

Известные носители:

 
 
 Нагой, Богдан Михайлович (ум. 1633) — русский военный и государственный деятель, стольник и воевода.
 
 Нагой, Иван Григорьевич — воевода, один из строителей Уфимской крепости.
 
 Нагой, Семён Фёдорович — воевода и окольничий Ивана Грозного, боярин Лжедмитрия I.
 

 Нагая, Евдокия Александровна (ум. 1597) — первая жена старицкого князя Владимира Андреевича.
 Нагая, Мария Фёдоровна — царица, мать царевича Дмитрия.

См. также 
 Нагие — русский боярский род.
Нагая — тип городского жилого здания в традиционной Японии.